Ubu Król czyli Polacy (oryg. Ubu Roi ou les Polonais) – sztuka Alfreda Jarry’ego z 1896 roku
 Ubu Król – film czeski (tytuł oryginalny Král Ubu)
 Ubu Król – film polski